Хофре има више значења:

 Хофре (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хофре, Сан Хосе де Хофре (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хофре (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику